Kaasmarkt (markt)

 Kaasmarkt (Nederland), traditionele kaasmarkten in Nederland
 Kaasmarkt (Alkmaar)
 Kaasmarkt (Edam)
 Kaasmarkt (Gouda)
 Kaasmarkt (Hoorn), op de Roode Steen, die daarom ook wel Kaasmarkt wordt genoemd
 Kaasmarkt (Woerden), traditionele boerenkaasmarkt op zaterdag (in de zomermaanden)

Straten
 Kaasmarkt (Purmerend)
 Kaasmarkt (Brussel), een straat in Brussel